Pictograph Cave ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pictograph Cave (Arkansas), ID-Nr. 82002144
 Pictograph Cave (Montana), ID-Nr. 66000439
 Pictograph Cave (Texas), ID-Nr. 74002079